Dobromir kan syfta på:

Bulgarien 

 Dobromir (distrikt), Burgas, Obsjtina Ruen,

Nordmakedonien 

 Dobromiri, ort, Opsjtina Novaci,